Příjmení Wheeler nese více různých osobností:

 Blake Wheeler (* 1986) – americký hokejový pravý křídelník
 Hugh Callingham Wheeler (1912–1987) – americký spisovatel‎, dramatik, scenárista a libretista
 John Archibald Wheeler (1911–2008) – americký fyzik
Joseph "Joe" Hugh Wheeler (1927–1977) – britský hudebník a muzikolog
 Kenny Wheeler (1930–2014) – kanadský jazzový trumpetista a hudební skladatel
 Philip Wheeler (* 1984) – hráč amerického fotbalu
 Tommy Wheeler (* 1984) – český zpěvák a kytarista, autor hudby a textů
 William A. Wheeler (1819–1887) – americký státník, bankéř, podnikatel a politik